В статье представлен Список премьер-министров Азербайджана, руководивших правительством Азербайджана с 1918 года по настоящее время. С момента провозглашения Азербайджанской Демократической Республики была введена должность Председателя Совета Министров. В годы советской власти главой правительства являлся Председатель Совета Народных Комиссаров, позднее Председатель Совета Министров. С обретением Азербайджаном независимости была учреждена должность Премьер-министра.

Премьер-министр Азербайджана назначается Президентом Азербайджана с согласия Милли Меджлиса Азербайджана.

О списке
Список разделён на периоды истории страны, соответствующие трём государственным образованиям, возникших в течение XX века. Каждый раздел сопровождается преамбулой. Цвета строк соответствуют политическим партиям, к которым принадлежал глава правительства на момент его пребывания в данном статусе.

 Партийная принадлежность

 

 
 
|}

Азербайджанская Демократическая Республика (1918—1920) 

Азербайджанская Демократическая Республика (; буквальный перевод Азербайджанская Народная Республика) существовала с 28 мая 1918 по 28 апреля 1920 года. 

Она возникла в ходе распада Российской империи, после того как от России сначала отделилась Закавказская республика, а затем распалось само Закавказское государство. АДР была провозглашена Временным национальным советом мусульман Закавказья (Национальным советом Азербайджана) в пределах преимущественно населённых мусульманами территорий бывшего Кавказского наместничества — Бакинской, Елизаветпольской губернии, а также Закатальского округа.

Согласно принятой 28 мая Декларации независимости до созыва Учредительного собрания во главе страны находятся Национальный Совет и Временное правительство, которое ответственно перед Национальным Собранием. Тогда же был утверждён состав кабинета министров Временного правительства. За весь период существования Азербайджанской Демократической Республики сменилось пять Кабинетов Министров.

При приостановлении деятельности Национального Совета, правительство также исполняло функцию законодательного органа.

Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (1920—1991) 

Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (АзССР, Азербайджанская ССР, Советский Азербайджан) — социалистическое государство, существовавшее с 28 апреля 1920 года до 30 августа 1991 года. Начиная с 1922 года Азербайджан входил в качестве одной из союзных республик в состав ЗСФСР, а с 1936 года — непосредственно в состав Союза ССР (СССР).

Её официальным названием вначале было Азербайджанская Социалистическая Советская Республика (), а уже затем стало Азербайджанская Советская Социалистическая Республика (). Азербайджанская ССР возникла на территории Азербайджанской Демократической Республики в результате произошедшей 28 апреля 1920 года смены власти и последующим за этим сломом прежнего государственного аппарата. Советский Азербайджан представлял собой государство с кардинально отличным общественно-политическим строем. Согласно Конституции 1921 года он провозглашался как «свободное социалистическое общество всех трудящихся Азербайджана», по Конституции 1927 года — «социалистическое государство всех трудящихся Азербайджана», по Конституции 1937 года — «социалистическое государство рабочих и крестьян», а по Конституции 1978 года — «социалистическое общенародное государство». 

В первые десятилетия в роли правительства выступал Совет Народных Комиссаров (АзСНК, Совнарком), а с конца 1940-х годов — Совет Министров (СМ, Совмин). За всё это время высшими органами государственной власти являлись: в 1920—1921 годах —  (Азревком); в 1921—1938 годах — Азербайджанский съезд Советов,  (АзЦИК) и его Президиум; в 1938—1991 годах — Верховный Совет Азербайджанской ССР. Фактическая власть в республике принадлежала руководству местной компартии, входившей в состав КПСС.

Первый Совнарком был образован Азревкомом 28 апреля 1920 года. В дальнейшем АзСНК образовывался АзЦИКом и был ответственен перед АзЦИКом, его Президиумом и Азербайджанским съездом Советов. Назначение и смещение отдельных членов Совнаркома, как и весь его состав, а также назначение председателя Совнаркома и его заместителя являлось прерогативой АзЦИК. АзСНК располагался под адресу Наримановская, 11.

Верховный Совет Азербайджанской ССР образовывал Совет Министров на первой сессии очередного созыва. Подбором его состава занимался Председатель Совета Министров, а кандидатуры утверждались Верховным Советом. Совет Министров являлся высшим исполнительным и распорядительным органом государственной власти, подотчётным и ответственным перед Верховным Советом, а в период между сессиями Верховного Совета — перед Президиумом Верховного Совета.

Зданием Совета Министров, а также ЦК Компартии Азербайджанской ССР служил жилой дом Баксовета (арх. С. Дадашев и М. Усейнов).

Азербайджанская Республика (с 1991)
30 августа 1991 года Верховный Совет Азербайджана принял Декларацию «О восстановлении государственной независимости Азербайджанской Республики». Независимость была признана международным сообществом в результате распада СССР в декабре 1991 года. В соответствии с Конституцией 1995 года президент страны назначает премьер-министра с согласия Милли Меджлиса.

Примечания

Ссылки 

 Азербайджан (Azerbaijan) 

 

Азербайджан
Списки политиков Азербайджана
Премьер-министры‎